

Wydarzenia 

 Europa
 wyprawa Tyberiusza i Germanika do Germanii

011